Hannah est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Hannah est un prénom féminin (bonheur, contentement) d'origine hébraïque.

Hannah est aussi un patronyme  et un palindrome.

C'est l'équivalent du nom ou prénom français Anne et du prénom espagnol et portugais Grazia ou Gracia.

Personnage biblique
Dans la Torah et l'Ancien Testament, Hannah est le nom de la mère longtemps stérile de Samuel. Aussi, selon le protévangile de Jacques et l'évangile du Pseudo-Matthieu, qui n'ont pas été retenus dans le canon des différentes Églises chrétiennes, une autre femme du nom d'Hannah serait la mère de la Vierge Marie et, donc, la grand-mère de Jésus Christ.

Personnalités

Personnalités portant ce prénom 
 
 Hannah Arendt (1904-1975), philosophe allemande naturalisée américaine.
 Hannah Ayscough (1623-1679), mère d'Isaac Newton.
 Hannah Barnes (1993-), coureuse cycliste professionnelle britannique.
 Hannah Chaplin (1865-1928), actrice et chanteuse de music-hall britannique, mère de Charlie Chaplin.
 
Hannah Davis (née en 1985), kayakiste australienne
Hannah Davis (née en 1990), mannequin américain
 Hannah Dreissigacker (1986-), biathlète américaine.
 Hannah Hart (1986-), actrice, productrice, chanteuse et personnalité d'internet américaine.
 Hannah More (1745-1833), femme de lettres britannique.
 Hannah Simone (1980-), actrice, présentatrice TV, et mannequin anglo-canadienne.
 Hannah Werntz (1986-), actrice américaine.
 Hannah, chanteuse autrichienne.

Personnalités portant ce patronyme 

 Barry Hannah (1942-2010), écrivain américain.
 Daryl Hannah (1960-), actrice américaine.
 John Hannah (1962), acteur britannique.
 John Hannah (1951-), joueur de football américain.
 Kristin Hannah (1960-), romancière américaine.
 Lucy Hannah (1875-1993), Américaine supercentenaire.
 Nikole Hannah-Jones (1976-), journaliste d'investigation américaine.
 Sophie Hannah (1971-), auteure britannique de recueils de poésie et de romans policiers
 Tracey Hannah (1988-), cycliste australienne.

Toponyme 

 Hannah, un hameau du Dakota du Nord (Comté de Cavalier) situé à  de la frontière canadienne.
Baie Hannah, une baie de la rive Sud de la Baie James, en Ontario, au Canada, à l'embouchure de la rivière Harricana.

Fictions 

Hannah et ses sœurs, film de Woody Allen, 1986.
Hannah, livre de Paul-Loup Sulitzer.
Hannah, série de bandes dessinées belge dessinée par Franz, publiée entre 1991 et 1993 et adaptant le livre du même nom.
 Hannah, un film italien de 2017 réalisé par Andrea Pallaoro

Musique 
 Kill Hannah, groupe de rock américain.

Notes et références 

Prénom féminin
Prénom anglais
Prénom allemand
Patronyme anglais
Homonymie de prénom
Homonymie de titre